Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 834 dans le monde.

 RS-834 au Brésil
 Route régionale 834 en Finlande
 Route nationale 834 en France